Mayrisch ist der Familienname folgender Personen:

 Aline Mayrisch (1874–1947), luxemburgische Frauenrechtlerin, Salonnière und Rot-Kreuz-Funktionärin, Ehefrau des Émile
 Emil Mayrisch (1862–1928), luxemburgischer Stahlindustrieller, Präsident des Direktoriums der Arbed

Mayrisch ist ferner ein Namens-Bestandteil einer Schule in Luxemburg:
 Lycée Aline-Mayrisch